USS Cole (DD-155), een torpedobootjager uit de Wickesklasse (1919-1945)
 USS Cole (DDG-67), een torpedobootjager uit de Arleigh Burkeklasse (1995)

Zie ook 
 Aanslag op de USS Cole, de aanslag op de USS Cole (DDG-67) in 2000